Die Deutsche Reichsbahn hat in die Baureihe 98.74 nacheinander zwei unterschiedliche Bauarten von Lokalbahn-Dampflokomotiven eingeordnet:

 Oldenburgische T 1 (ausgemustert 1933)
 LAG Nr. 17 bis 49 (ab 1938) 

98.74
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)